Anna di Danimarca (1527-1535), figlia di Federico I di Danimarca;
Anna di Danimarca (1532-1585), figlia di Cristiano III di Danimarca e moglie di Augusto I di Sassonia;
Anna di Danimarca (1574-1619), figlia di Federico II di Danimarca e moglie di Giacomo I d'Inghilterra;
Anna Caterina di Danimarca (1618-1633), figlia di Cristiano IV di Danimarca;
Anna Sofia di Danimarca (1647-1717), figlia di Federico III di Danimarca;
Anna Maria di Danimarca (1946–), figlia di Federico IX di Danimarca e moglie di Costantino II di Grecia.